Ростислав Мстиславич (пом. 1167) — син Мстислава Володимировича, князь Смоленський, Великий князь Київський
 Ростислав Мстиславич (пом. після 1240) — син Мстислава Давидовича (чи Мстислава Романовича Старого) князь Смоленьсикй, Великий князь Київський
 Ростислав Мстиславич (пом. 1093) — внук Ізяслав Ярославича, князь Турівський.